Ала́г ( — букв. пёстрый) — монгольское личное имя.

Известные носители:
Боди-Алаг-хан (1504—1547) — великий хан Монгольской империи династии Северная Юань (1519—1547), внук великого монгольского хана Даян-хана (Буянту-Мункэ) и сын его старшего сына Турболота.

Производные:
фамилия Алагов

Примечания 

Монгольские имена